Адольф «Дольф» Шейес (; 19 мая 1928, Бронкс, Нью-Йорк, США — 10 декабря 2015, Сиракьюс, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер Национальной баскетбольной ассоциации. В 1955 году в составе клуба «Сиракьюс Нэшнлз» завоевал титул чемпиона НБА. 12 раз участвовал в матче всех звёзд НБА, а также 12 раз включался в сборные всех звёзд НБА. Член Зала славы баскетбола с 1973 года, а также член списка 50 величайших игроков в истории НБА с 1996 года.

Биография 
Родился в Бронксе (Нью-Йорк) в семье водителя грузовика Карла и домохозяйки Тины. Его родители были иммигрантами из Румынии еврейского происхождения. Его сын, Дэнни Шейес, на протяжении 18-ти сезонов выступал в НБА. Его внучки, Эби, Карли и Рахель Гёттш, выиграли серебряные медали в составе сборной США по волейболу на играх Маккабиады 2001 года. Шейес с 1948 года проживал в Сиракьюсе.

Карьера

Средняя школа и колледж 
Шейес посещал средние школы Крестон Джуниор-79 и Девитта Клинтона (1940—1944) в Бронксе, Нью-Йорк, где играл за школьную баскетбольную команду, которую привёл к чемпионскому титулу боро. По окончании колледжа учился в Нью-Йоркском университете с 1944 по 1948 годы, где он получил инженерное образование. В составе баскетбольной команды университета в 1945 году дошёл до Финала четырёх турнира NCAA. Выступая за баскетбольную команду, он был включен во всеамериканскую сборную и выиграл приз Хаггерти.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Члены Зала славы баскетбола
Члены Международного еврейского спортивного зала славы